

Astronomia
 Cameron – cratere lunare
 2980 Cameron – asteroide della fascia principale

Geografia
Canada
 Cameron – municipalità rurale del Manitoba
Stati Uniti d'America
 Cameron – census-designated place della Contea di Coconino, Arizona
 Cameron – città della Contea di Moore, Carolina del Nord
 Cameron – città della Contea di Calhoun, Carolina del Sud
 Cameron – capoluogo della Parrocchia di Cameron, Louisiana
 Cameron – città della Contea di Clinton, Missouri
 Cameron – città della Contea di Steuben, New York
 Cameron – città della Contea di Le Flore, Oklahoma
 Cameron – capoluogo della Contea di Milam, Texas
 Cameron – città della Contea di Marshall, Virginia Occidentale
 Cameron – villaggio della Contea di Barron, Wisconsin
 Cameron – città della Contea di Wood, Wisconsin

Personaggi 
 Cameron – personaggio del franchise canadese A tutto reality
 Cameron – personaggio del franchise Terminator
 Cameron – personaggio della serie animata Pokémon

Persone 
 Cameron (Ariane Nicole Andrew) –  wrestler, cantante e modella statunitense

Altro 
 Cameron – cognome inglese
 Cameron – nome proprio di persona inglese e scozzese maschile e femminile
 Clan Cameron – clan scozzese

Pagine correlate 
 Isola Cameron
 Kate Cameron